Salvador Urbina ist der Name folgender Personen:

* Salvador Urbina (Richter) (Salvador Urbina y Frías; 1885–1961), mexikanischer Politiker und Richter 

Salvador Urbina ist der Name folgender Orte in Mexiko:

 Salvador Urbina (Cacahoatán), Ort in Chiapas
 Salvador Urbina (Chiapa de Corzo), Ort in Chiapas